Etimologia termenului 
 în germană este un nume de familie, care definea o persoană care locuia în apropiere de un smârc
 în latină, de la maurus - mauri un popor care provenea din Africa de Nord
 în engleză a preluat semnificația din latină

Variante 

Mohr, More, Moor, Muir, Mor, Mór, O'More, O'Moore

Nume pe persoane 

 Bai T. Moore, poet , romancier și folclorist liberian
 Christopher G. Moore,  scriitor canadian 
 Demi Moore, actriță americană
 Gary Moore, chitarist
 Gordon Moore, fizician, chimist și om de afaceri american
 Henry Moore, sculptor englez
 Julianne Moore, actriță americană
 Kathleen Procter-Moore, mezzo-soprană australiană.
 Robin Moore (1926–2008), scriitor american
 Roger Moore (1927–2017), actor englez 
 Shannon Moore, wrestler american
 Stanford Moore, biochimist american
 Thomas Moore, poet și prozator irlandez

Denumiri geografice

Australia 

 Moore, Queensland
 Division of Moore, Western Australia
 Moore River (Western Australia)
 Moore River National Park, Western Australia

Marea Britanie 

 Moore, Cheshire, Anglia

Statele Unite ale AAmericii 
 Localități

 Moore, statul 
 Moore, statul 
 Moore, statul 
 Moore, statul 
 Moore, statul 
 Moore, statul 
 Moore, statul 

 Moore Haven, statul 
 Comitate

 Comitatul Moore

Nume proprii